«Anything Goes» —en español: «Cualquier cosa vale»— es una canción interpretada por los cantantes estadounidenses Tony Bennett y Lady Gaga e incluida en su primer álbum dúo Cheek to Cheek (2014). Bennett y Gaga versionaron la canción original de Cole Porter, quien también la compuso.

Antecedentes y grabación 
Tony Bennett y Lady Gaga anunciaron en septiembre de 2012 el lanzamiento de un álbum dúo de jazz en 2014, con el nombre de Cheek to Cheek. Las grabaciones no comenzaron hasta la primavera de 2013, debido a la cirugía de cadera de Gaga, que también la llevó a cancelar el resto de su gira The Born This Way Ball.

Posicionamiento en listas

Semanales

Véase también 
 Anexo:Discografía de Lady Gaga.
 Anexo:Canciones grabadas por Lady Gaga.
 Anexo:Premios y nominaciones de Lady Gaga.
 Anexo:Videografía de Lady Gaga.
 Anexo:Giras musicales de Lady Gaga.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Tony Bennett (en inglés).
 Página oficial de Lady Gaga (en inglés).
 Página oficial de Cheek to Cheek  (en inglés).
 Vídeo oficial de «Anything Goes» en YouTube.
 

Sencillos de Tony Bennett
Sencillos de Lady Gaga
Sencillos de 2014